Prados kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Prados (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Prados (freguesia), Guarda, Celorico da Beira, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar